Grandfontaine (Baix Rin): municipi francès del departament del Baix Rin
 Grandfontaine (Doubs): municipi francès del departament del Doubs
 Grandfontaine (Jura): municipi suís del cantó del Jura
 Grandfontaine-sur-Creuse: municipi francès del departament del Doubs